Van Alen ist der Familienname folgender Personen:

 James Van Alen (1902–1991), US-amerikanischer Tennisspieler
 James I. Van Alen (1776–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Evert Van Alen (1749–1807), US-amerikanischer Landvermesser, Kartograf, Jurist und Politiker
 William Van Alen (1882–1954), US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:
 Van Allen